Messeturm désigne :
Messeturm : un gratte-ciel situé à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. 
Messeturm : un gratte-ciel situé à Bâle, en Suisse.